Hetejärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hetejärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Hetejärvi (sjö i Kajanaland), 
 Hete, sjö, Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar